Чемпионат Венгрии по баскетболу 2015/2016 является 78 сезоном Дивизиона «А» — высшего женского баскетбольного дивизиона Венгрии. В десятый раз чемпионом Венгрии стала команда из Шопрона «ЮНИКА-Евролизинг».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — 10 команд с 1 октября 2015 года по 26 марта 2016 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — восемь команд образуют сетку, начиная с четвертьфинала. Серии 1/4 финала, 1/2 финала проходят до двух побед, а финал чемпионата — до трёх.

Участники 

 *– место команды в подэлитном дивизионе «Дивизион В»

Регулярный сезон

Плей-аут 
ЕЛТЕ-БЕАС — Вашаш Академия — 2-1 (78:60, 56:64, 74:64)

Плей-офф 

 Полуфинал за 5—8-е места
  ПЕАС-Печ  — ЗТЕ НКК — 2-0 (72:62, 80:58)
  Цеглед ЕКК  — Атомерому — 2-1 (80:63, 69:79, 82:62)
 Матч за 7-е место
 Атомерому — ЗТЕ НКК — 2-0 (91:79, 79:74)
 Матч за 5-е место
  ПЕАС-Печ — Цеглед ЕКК — 2-0 (81:70, 63:48)

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  КАРГО ЮНИ
  ПИНКК Печи 424
 4. Алювент ДВТК 
 5. ПЕАС-Печ
 6. Цеглед ЕКК
 7. Атомерому
 8. ЗТЕ НКК
 9. ЕЛТЕ-БЕАС
 10. Вашаш Академия

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира 
  Жофия Федьвернеки («ЮНИКА-Евролизинг»)
  Дора Меддьеши («Цеглед ЕКК»)
  Сайша Гори («КАРГО ЮНИ»)
  Алиссия Бреуе («Атомерому»)
  Сара Крнич («ЮНИКА-Евролизинг»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат Венгрии по баскетболу среди женщин
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе
Спорт в Венгрии в 2015 году
Спорт в Венгрии в 2016 году